In Portugal:
Madeira (eiland), een Portugees eiland in de Atlantische Oceaan, onderdeel van de Madeira-archipel
Madeira (gebied), een Portugese archipel en autonome regio waarvan Madeira het hoofdeiland is
Madeira (wijn), een wijn afkomstig van dit eiland
Madeirã, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Oleiros
In Brazilië:
Madeira (rivier), een zijrivier van de Amazone
Madeira (microregio), een Braziliaanse microregio
Elders:
Madeira (Ohio), een plaats in de VS